Overlook peut désigner :
le festival Overlook, festival de musique se déroulant dans la région de Bergerac, en France ;
l'hôtel Overlook, lieu de l'intrigue des œuvres suivantes :
Shining, l'enfant lumière (The Shining) roman de Stephen King (1977),
Shining (The Shining), film réalisé par Stanley Kubrick (1980), adapté de ce roman,
Shining (The Shining), mini-série réalisée par Mick Garris (1997), elle aussi adaptée de ce roman.